Donald Sewell Lopez sr., een Amerikaans vliegenier
Donald Sewell Lopez jr., een Amerikaans boeddholoog en tibetoloog